Un lycée international en France est une école, un collège ou un lycée effectuant un double enseignement : dans une des langues officielles du pays et dans la langue étrangère (souvent la langue maternelle de l’élève).

Liste

Notes et références

Notes

Références 

Lycées internationaux